Rubicon (Italiaanse rivier), een Italiaanse rivier
Rubicon (Belgische rivier), een Belgische onderaardse zijrivier van de Amblève
Rubicon (Britse band), een Britse gothic rockband
Rubicon (Nieuw-Zeelandse band), Nieuw-Zeelandse punkpopband
Rubicon (Amerikaanse band), Amerikaanse funkrockband 
Rubicon (computerspel), een computerspel in het genre actiespel
Rubicon. The Triumph and Tragedy of the Roman Republic, een boek van Tom Holland over het einde van de Romeinse republiek
Rubicon (televisieserie), een televisieserie van AMC